Frost peut désigner :

Patronyme 

(Classement par ordre alphabétique)
 Anna Frost (1981-), coureuse d'ultrafond néo-zélandaise ;
 Arthur Burdett Frost (1851-1928), peintre américain ;
 Barbara Frost (1903-1985), autrice américaine de roman policier ;
 Constance Frost (1862-1920), médecin, bactériologiste et pathologiste néo-zélandaise. 
  (1948-), claviériste américain (Grand Funk Railroad) ;
 Darrel Richmond Frost (1951-), herpétologiste américain ;
 David Frost (1939-2013), satiriste, écrivain, journaliste et présentateur de télévision britannique ;
 David Frost (1965-), homme politique britannique ;
 Gregory Frost (1951-), auteur américain de science-fiction et fantasy ;
 Harvey Frost, réalisateur et scénariste britannique ;
 Hildreth Frost (1880-1955), avocat américain ;
 Honor Frost (1917-2010), archéologue écossaise ;
 James Frost (1780?-1840?) cimentier anglais ;
 Jeaniene Frost (1974-), romancière américaine ;
 John Frost (1784-1877), homme politique gallois ;
 John Dutton "Johnny" Frost (1912-1993), général britannique ;
 Leslie Frost (1895-1973), homme politique canadien ;
 Lily Frost, chanteuse canadienne ;
 Mark Frost (1953-), producteur de cinéma, scénariste et écrivain ;
 Martin Fröst (1970-), clarinettiste suédois ;
 Maxwell Frost (1997-), homme politique américain ;
 Morgan Frost (1999-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Morten Frost (1958-), joueur danois de badminton ;
 Nick Frost (1972-), acteur britannique ;
 Nick Frost (1999-), joueur de rugby à XV australien ;
 Robert Frost (1874-1963), poète américain ;
 Sadie Frost (1967-), actrice britannique ;
 Sherry Frost, femme politique américaine ;
 Terry Frost (1915-2003), peintre britannique ;
 Tom Frost (1936-2018), grimpeur et alpiniste américain ;
 William Edward Frost (1810-1877), artiste peintre anglais.

Toponyme 

 Frost (Minnesota)
 Frost (Texas)

Musique 
 Frost*, groupe de rock progressif anglais.
 The Frost, groupe de rock américain.
 Celtic Frost, groupe de Metal suisse.
 Frost, un album de Enslaved.
 Frost, le nom de scène du batteur des groupes de black metal Satyricon et 1349.

Cinéma 

 Frost, film américain sorti en 2008
 Frost film de Sarunas Bartas, présenté à la Quinzaine des Réalisateurs, Festival de Cannes 2017.
 Mister Frost, film fantastique franco-britannique de Philippe Setbon 1990 avec Jeff Goldblum, Alan Bates, Kathy Baker, Jean-Pierre Cassel, Daniel Gélin, François Négret, Maxime Leroux, Vincent Schiavelli, Roland Giraud, ...

Autres 
 Frost, l'outil du réseau Freenet.
 Adrienne et Emma Frost, personnages de l'Univers Marvel.
 Inspecteur Frost, série télévisée britannique.
 .
 Joseph Frost, personnage du jeu vidéo Resident Evil.
 Frost, personnage de la série de jeux vidéo Mortal Kombat.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de titre